World Cyber Games 2003 — четвёртый чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games, прошедший в Южной Корее в Сеуле с 12 по 18 октября 2003 года. В играх приняли участие 562 участника из 55 страны мира. Призовой фонд чемпионата составил 350,000$.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие игроки из 55 стран мира.

Официальные игры чемпионата 

Соревнования проводились по 12 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament 2003 (1 на 1) (2 на 2)
  Halo (1 на 1)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1) (2 на 2)
  Warcraft III: Reign of Chaos (1 на 1) (2 на 2)
  Age of Mythology (1 на 1) (2 на 2)

Спортивный симулятор:
  FIFA Soccer 2003 (1 на 1) (2 на 2)

Counter-Strike

Плей-офф

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2003